Classe X – sommergibile italiano
 Classe X – sommergibile britannico
 Classe X – classe di rischio teratogenico ADEC